Cardan ist

 der Name der französischen Gemeinde Cardan

und bezeichnet
 das Cardan-Gitter 
 benannt nach Gerolamo Cardano (1501–1576), Arzt, Philosoph und Mathematiker
 den amerikanischen Rapper Pierre Devon Jones aka Cardan

Siehe auch:
 Kardan